Tichy oder Tichý ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Tichy (1906–1952), deutscher Diplomat
 Brian Tichy (* 1968), US-amerikanischer Musiker
 Curth Anatol Tichy (1923–2004), österreichischer Schauspieler
 Elisabeth Tichy-Fisslberger (* 1957), österreichische Diplomatin und UN-Funktionärin
 Eva Tichy (* 1951), deutsche Indogermanistin
 František Tichý (1896–1961), tschechischer Künstler
 Franz Tichy (1921–2004), deutscher Geograph
 Franz Josef Tichy (1858–1943), deutscher Theaterdirektor 
 Geiserich E. Tichy (* 1934), österreichischer Ökonom
 Gérard Tichy (1920–1992), deutscher Schauspieler
 Gottfried Tichy (* 1942), österreichischer Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Gunther Tichy (* 1937), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler

 Helmut Tichy (* 1958), österreichischer Diplomat und UN-Funktionär
 Herbert Tichy (1912–1987), österreichischer Schriftsteller und Bergsteiger
 Ingrid Tichy-Schreder (* 1941), österreichische Unternehmerin und Politikerin (ÖVP)
 Jiří Tichý (1933–2016), tschechoslowakischer Fußballspieler 

 Karol Tichy (1871–1939), polnischer Maler
 Kurt Tichy (1925–1999), österreichischer Unternehmer und Speiseeiserzeuger
 Lajos Tichy (1935–1999), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Ludwig Constantin Tichy (* 1815), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Martin Tichý (* 1986), tschechischer Beachvolleyballspieler
 Milan Tichý (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler
 Miloš Tichý (* 1966), tschechischer Astronom
 Miroslav Tichý (1926–2011), tschechischer Fotograf und Maler
 Oliver Tichy (* 1975), österreichischer Automobilrennfahrer 
 Otto Albert Tichý (1890–1973), tschechischer Komponist
 Robert Tichy (* 1957), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Roland Tichy (* 1955), deutscher Journalist
 Rudolf Tichý (1924–1993), tschechischer prähistorischer Archäologe
 Vítězslav Tichý (1904–1962), tschechischer Literaturhistoriker und Übersetzer
 Walter F. Tichy (* 1952), deutscher Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Tichá
 Tychy, eine Stadt in Polen
 Ijon Tichy: Raumpilot, eine Fernsehserie